Konstantyn I Wielki (272-337) – cesarz rzymski od 307 roku
 Konstantyn II (317-340) – cesarz rzymski od 337 roku
 Konstantyn III (zm. 411) – uzurpator w Brytanii, Galii i Hiszpanii
 Konstantyn III (612-641) cesarz bizantyjski w 641 roku
 Konstantyn IV (649-685) – cesarz bizantyjski od 668
 Konstantyn V Kopronim (718-775) – cesarz bizantyjski od 741 roku
 Konstantyn VI (771-797) – cesarz bizantyjski od 780 roku 
 Konstantyn I (836-877) – król Szkocji od 862
 Konstantyn II (przed 879 – 952) – król Szkocji w latach 900-943
 Konstantyn Lekapen – cesarz bizantyjski w 924 roku
 Konstantyn VII Porfirogeneta (905-959) – cesarz bizantyjski od 913 roku
 Konstantyn VIII (950-1028) – cesarz bizantyjski od 1025 roku
 Konstantyn IX Monomach (1000-1055) – cesarz bizantyjski od 1042 roku
 Konstantyn X Dukas (1006-1067) – cesarz bizantyjski od 1059 roku
 Konstantyn XI Dragazes (1404-1453) – ostatni cesarz bizantyjski, panował od 1448 roku
 Konstantyn VI (1860-1930) – patriarcha Konstantynopola od 17 grudnia 1924 do 22 maja 1925
 Konstantyn I Grecki (1868-1923) – król Grecji w latach 1913-1917 i 1920-1922
 Konstantyn II Grecki (ur. 1940) – król Hellenów w latach 1964-1973
 Konstantyn (ur. 1969) – książę holenderski, najmłodszy syn holenderskiej królowej Beatrix i księcia Clausa
 Konstantyn Dominik (1870-1942) – biskup pomocniczy diecezji chełmińskiej, jeden z najwybitniejszych synów ziemi kaszubskiej.
 Konstantyn (województwo lubelskie) – wieś w województwie lubelskim
 Konstanty – imię męskie

fi:Constantine (täsmennyssivu)